

Села:
 Северинівка — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Северинівка — Вінницька область, Жмеринський район
 Северинівка — Вінницька область, Ямпільський район
 Северинівка — Житомирська область, Житомирський район
 Северинівка — Київська область, Бучанський район
 Северинівка — Київська область, Білоцерківський район
 Северинівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Северинівка — Одеська область, Березівський район
 Северинівка — Сумська область, Сумський район

Селище:
 Северинівка — Вінницька область, Тростянецький район

Северинівка — село, ПМР, Кам'янський район

Див. також 
 Северинувка